Guillaume Besse, un historien français du 
Guillaume Besse (1976-), un joueur de hockey sur glace